Моньене́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Туассе. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01252.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Лиона, в 33 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Сона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 727 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 476 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 368 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 368 активных жителей работали 331 человек (188 мужчин и 143 женщины), безработных было 37 (20 мужчин и 17 женщин). Среди 108 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Придорожное распятие (XVI век). Исторический памятник с 1991 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн